El nombre de Iglesia de San Juan Eudes es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias.

Advocación 
 San Juan Eudes

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Colombia 
 Iglesia de San Juan Eudes, iglesia católica del municipio de Itagüí;
 Iglesia de San Juan Eudes, iglesia católica en el barrio Jaipera del municipio de Urrao brazil;

en Venezuela 
 Iglesia de San Juan Eudes, iglesia católica en la ciudad de Caracas;